Molekulska formula -{C2H2O2}- se može odnositi na:

 Acetolakton
 Acetilendiol
 Glioksal